Günther Friedrich Carl ist der Name folgender Herrscher:
 Günther Friedrich Carl I. (Schwarzburg-Sondershausen) (1760–1837), regierender Fürst von Schwarzburg-Sondershausen
 Günther Friedrich Carl II. (Schwarzburg-Sondershausen) (1801–1889), regierender Fürst von Schwarzburg-Sondershausen